Eurovision Song Contest 2005, også kendt som Melodi Grand Prix 2005 blev afholdt i Kyiv, Ukraine, den 19. og 21. maj 2005.

39 lande deltog, og Grækenland vandt med sangen "My number one" og Elena Paparizou. Det var anden gang hun deltog i Grand Prix'et, da hun var forsanger i gruppen Antique der fik en 3. plads i 2001. Danmark deltog med Jakob Sveistrup og sangen "Talking To You", som blev nummer 3 i semifinalen og nummer 10 i finalen. Letlands sang med Walters og Kazha er nogle år senere blevet genindspillet af den danske gruppe Michael Learns To Rock.

Mange havde været ængstelige i løbet af foråret om, hvorvidt showet kunne afholdes. Der havde netop været den såkaldte Orange Revolution, med massive demonstrationer dog uden vold. Det havde ikke nogen indvirkning på showet, bortset fra Ukraine's egen sang, der omhandlede netop denne revolution. Selvom det jo er tradition med stor jubel når værtslandet går på scenen, så ville det ingen ende tage med Greenjollys sang. På trods af dette fik de kun en 19. plads.

Semifinale 
De markerede lande gik videre til finalen:

Finale 

2005